Giacomo Matteotti (1885-1924) est un député socialiste italien.
 Le trophée Matteotti est une course cycliste italienne disputée autour de Pescara dans les Abruzzes.
 Piazza Matteotti est une place de Gênes (Italie).
 Piazza Matteotti est une place de Naples (Italie).